W Rumunii
 Tulburea – wieś w okręgu Buzău, w gminie Costești
 Tulburea – wieś w okręgu Prahova, w gminie Predeal-Sărari
 Tulburea – wieś w okręgu Vrancea, w gminie Chiojdeni

 Tulburea-Văleni – wieś w okręgu Prahova, w gminie Predeal-Sărari